DVB-T () — европейский стандарт эфирного цифрового телевидения, один из семейства стандартов DVB. Данный стандарт активно замещается стандартом второго поколения — DVB-T2, с которым несовместим на уровне приёмо-передающей аппаратуры, но совместим с ним по инфраструктуре развёртывания вещательной сети.

DVB-T предназначен для передачи единого транспортного потока MPEG-TS с цифровыми сервисами (мультиплекса), используя модуляцию COFDM, со скоростью до 31 Мбит/с.

Техническое описание 
Используемая в стандарте DVB-T модуляция COFDM разбивает цифровой поток данных на большое количество более медленных цифровых потоков, каждый из которых в цифровой форме модулируют ряд близко расположенных смежных несущих частот. Микросхемы устройств, осуществляющих модуляцию, могут работать с количеством несущих, равным какой-либо степени числа два, поэтому было выбрано ближайшее число , режим получил название «8k». Для ускорения принятия стандарта требования к одночастотной сети снизили, ограничившись числом несущих , режим «2k». В итоге была принята единая спецификация «2k/8k».
В стандарте используются два значения длительности активной части символов (Т) — 224 мкс для режима «2k» и 896 мкс для режима «8k». Частотный разнос несущих составляет 

4464 Гц и 1116 Гц, число несущих (N) 1705 и 6817, соответственно.

В стандарте DVB-T применяются режимы модуляции QPSK, 16-QAM или 64-QAM.

Сервисные возможности 
DVB-T позволяет предоставлять различные цифровые сервисы и услуги:

 Многоканальное мультиплексирование;
 Телевидение стандартной чёткости SDTV в форматах соотношения сторон экрана 4:3 и 16:9;
 Телевидение высокой чёткости HDTV;
 Телевидение сверхвысокой чёткости UHDTV;
 3D-телевидение в стандарте DVB 3D-TV;
 Интерактивное гибридное телевидение в стандарте HbbTV;
 Видео по запросу;
 Телегид;
 Телетекст;
 Субтитры;
 Стереозвук;
 Объёмный звук;
 Звук Dolby Digital;
 Мультизвук (выбор языка вещания);
 Цифровое радио;
 Синхронизация времени и даты с цифровым телевещанием;
 Передача данных в стандарте DVB-DATA;
 Прямой и обратный каналы связи для интерактивных сервисов в стандартах DVB-RCS и DVB-RCT;
 Широкополосный доступ в Интернет.

В списке представлены все цифровые сервисы и услуги DVB-T. Многие цифровые сервисы и услуги являются интерактивными.

Приём цифрового сигнала DVB-T 

Приём цифрового сигнала DVB-T осуществляется эфирной коллективной, индивидуальной или комнатной антенной подключенной к телевизору со встроенным декодером DVB-T или к ресиверу (тв-приставке) DVB-T.

Также приём цифрового сигнала DVB-T можно осуществлять на любой компьютер со встроенным декодером DVB-T.

Использование 

Цифровое телевидение в России началось с принятия в декабре 1999 года документа «Стратегия перехода от аналогового к цифровому телевизионному вещанию в России», а в мае 2004 года было подписано распоряжение Правительства РФ о переходе до 2015 года на цифровое эфирное телевещание в стандарте DVB-T.
С 2010 года «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) начала в России строительство сети эфирного наземного цифрового телевидения в стандарте DVB-T, первые цифровые передатчики были запущены на Дальнем востоке.
Сейчас в России работают несколько частных компаний, которые предоставляют платные услуги цифрового эфирного телевидения в стандарте DVB-T.
С 19 марта 2012 года тестовое цифровое эфирное телевещание в России переведено на новый стандарт DVB-T2.

Наземное цифровое вещание на Украине началось (в Одесской области) в тестовом режиме c сентября 2008 года; в начале 2009 года обеспечивалось уже постоянное вещание. С 1 апреля 2009 года вещание осуществлялось в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях. По состоянию на 01.05.2015 телевещание в Киеве осуществляется по трём цифровым мультиплексам стандарта DVB-T/MPEG-2 (одиннадцать телеканалов, мощности передатчиков — 0,5, 1,2 и 1,5 кВт соответственно).

В Белоруссии с 1 июля 2005 года была начата постоянная эфирная трансляция пакета телевизионных и радиовещательных программ в формате DVB-T. По состоянию на 1 января 2016 года охват населения республики цифровым телевещанием стандарта DVB-T составлял 99,45 %. 15 мая 2015 г. аналоговое эфирное телевизионное вещание в дециметровом диапазоне волн было полностью прекращено, а 4 января 2016 г. и в метровом. Однако аналоговый телевизионный сигнал сохранился в кабельных сетях телевидения Белоруссии.

В Латвии (с 1 июня 2010 года) и Литве (с 30 октября 2012 года) эфирное вещание ведёт только в цифровом формате MPEG-4.

В 2010 году в Узбекистане запущено цифровое эфирное телевидение c использованием стандарта DVB-T, вещание ведётся с использованием формата сжатия MPEG-4 AVC. Вещание осуществляется компанией UZDIGITAL TV, в бесплатно распространяемый пакет программ («Базовый») входит 12 телеканалов.

В Германии с 30 марта 2017 года прекращается вещание в стандарте DVB-T в связи с переходом на стандарт DVB-T2 HD.

В Израиле DVB-T-вещание под названием «Digital Terrestrial Television (DTT)» запущено 2 августа 2009 года. В настоящее время можно принимать 5 каналов. Вещание ведётся в формате MPEG-4.

См. также 
 DVB-T2

Примечания

Литература 
 Б. А. Локшин. Цифровое вещание: от студии к телезрителю. — М., 2000 г. — ISBN 5-88230-049-5.
 В. А. Серов. Эфирное цифровое телевидение DVB-T/H. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — ISBN 978-5-9775-0538-3.

Ссылки 
 Информация о стандарте DVB-T на сайте ROHDE & SCHWARZ

DVB
Цифровое телевидение
Стандарты телевизионного вещания